Campeonato Uruguayo de Fútbol 1998 puede referirse a:

 el campeonato 1998 de la Primera División;
 el campeonato 1998 de la Segunda División;
 el campeonato 1998 de la Liga Metropolitana Amateur.